

Lokalizacje

Austria 
 Altendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen

Niemcy 
 Altendorf – dzielnica Brome
 Altendorf – dzielnica Chemnitz
 Altendorf – dzielnica Nordhornu
 Altendorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Altendorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Stara Wieś

Szwajcaria 
 Altendorf – gmina

Osoby 
 Werner Altendorf – niemiecki polityk
 Wolfgang Altendorf – niemiecki pisarz

Inne 
 Altendorf – zamek

Zobacz też 
 Altdorf
 Altendorff
 Altes Dorf